IOR est un sigle qui peut désigner :
 Institut pour les œuvres de religion, la principale institution financière du Saint-Siège ;
 International Osteopathic Research, une association sans but lucratif favorisant la recherche en ostéopathie ;
 Index of refraction (en français, indice de réfraction).

IOR est un nom qui peut désigner :
 Jēran, une rune germanique (en vieil anglais).

Voir aussi 
 Jauge IOR (International Offshore Rule),  une ancienne jauge de course pratiquée internationalement pour la course au large à la voile